Дербеке () — река в Якутии, левый приток Адычи (бассейн Яны). Длина — 389 км, площадь водосборного бассейна — 14 100 км².

Гидрография 
Берёт начало на восточном склоне Хунхадинского хребта, в скальном ущелье. Уклон реки здесь 30,7 ‰. В среднем течении выходит на широкую (до 2 км) долину, уклон уменьшается до 6,8 ‰. Дно галечное с крупными обломками горных пород, русло изобилует мелкими перекатами. Ниже река выходит на Дербекинскую впадину, где ширина долины доходит до 5 км, а уклон уменьшается до 0,3 ‰. Русло здесь сильно меандрирует среди термокарстовых озёр и стариц. В низовье долина сужается до ущелья с почти отвесными стенами. Река идёт одним потоком шириной до 70 м, уклон реки увеличивается до 1,9 ‰.

Водный режим 
Питание реки снеговое и дождевое, доля подземного питания мала. Замерзает в конце сентября. Зимой перемерзает на время от одного до четырёх месяцев. Ледяной покров разрушается в конце мая. Половодье происходит с конца мая до начала июня (в среднем 40 дней), после чего наступают дождевые паводки, продолжающиеся до августа.

Сток и химический состав 
Среднемноголетний расход воды в 126 км от устья в по наблюдениям в середине XX века составлял 20,9 м³/с. Среднемноголетний объём стока в устье реки равен 2,209 км³/год.

По химическому составу вода относится к гидрокарбонатному классу и кальциевой группе. Минерализация воды в период максимального стока не более 50 мг/л. Средняя мутность вод менее 25 г/м³.

Хозяйственное значение 
В бассейне реки велась добыча золота и олова.

Бассейн реки привлекателен для водного туризма, при этом постоянного населения здесь не имеется.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 6,2 км: Чистый
 19 км: Звериная
 21 км: Амбардах
 28 км: Пионер
 32 км: река без названия
 34 км: Тайга
 39 км: Недеми
 46 км: река без названия
 54 км: Отуулаах
 55 км: Учасын
 61 км: Укымагаан
 68 км: Момуйа
 73 км: Молтыркан
 83 км: Аллараа-Эмтэ
 85 км: Ирэкэк
 85 км: Юёсээ-Эмтэ
 97 км: Тэнгкэли
 98 км: Кенде
 107 км: Некучан
 110 км: Утиная
 112 км: Раздольная
 118 км: Болотная
 149 км: Тенкели
 156 км: Бургочан
 163 км: река без названия
 178 км: Эгелях
 184 км: Тоён
 195 км: река без названия
 197 км: река без названия
 206 км: река без названия
 215 км: река без названия
 222 км: Сеен
 232 км: Сан-Юрях
 236 км: река без названия
 254 км: река без названия
 268 км: река без названия
 272 км: река без названия
 283 км: Кутёт
 289 км: Тюнгариня
 295 км: Соркулдуни
 318 км: Ароганчан
 319 км: река без названия
 328 км: Непкачан
 332 км: река без названия
 344 км: Сакун
 349 км: Омчиканджа
 361 км: река без названия
 362 км: Арангасчаан
 366 км: Бургавчан
 374 км: река без названия

Примечания 

Бассейн Яны
Реки Томпонского района